Стаффансторп (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Стаффансторп — місто у Швеції, у лені Сконе.